TMPRSS9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 059 амінокислот, а молекулярна маса — 114 021.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Серинові протеази